Zenjān kan syfta på följande platser:

Iran 

 Zanjan, provinshuvudstad, 
 Senjān, ort, Markazi, 

Robotskapade Iranförgreningar